Plaats in Indonesië
 Palur (Mojolaban), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Palur (Kebonsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Palur, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java